Пирена может означать:

 Пирена (источник) — источник.
 Пирена — персонаж древнегреческой мифологии, нимфа.
 Пирена — героиня античной мифологии, эпоним Пиренеев.